Села:
 Богородицьке — Луганська область,  Сватівський район
 Богородицьке — Миколаївська область,  Баштанський район